Hellenic Centre steht für:

 Hellenic Centre, griechisch-britische Kultureinrichtung in London, siehe Anglo-Hellenic League
 Hellenic Centre of Theatrical Research, siehe Theatermuseum (Athen)

Siehe auch:
 Center for Hellenic Studies